Elitedivisionen kan have flere betydninger:

 Elitedivisionen (fodbold) (1993–) – den bedste danske række i Danmarksturneringen i kvindefodbold.
 Elitedivisionen (volleyball) – den bedste række i dansk volleyball
 Elitedivisionen (tennis) – den øverste række i Dansk Tennis Forbunds danmarksmesterskab for hold
 Elitedivision (Squash) – bedste Squashrække i Danmarksturneringen i squash